Transakce je dohoda, komunikace, přenos nebo výměna čehokoliv mezi dvěma samostatnými entitami nebo objekty. Jde o proces změny stavu z původního na cílový. Transakce se vyskytuje v několika podobách:

 finanční transakce – převod peněžních prostředků, typicky z jednoho účtu na druhý
 obchodní transakce – koupě či prodej firem, jejich dceřiných společností, jejich provozů, technologií, služeb, akciových podílů nebo kapitálu obecně; či změna vlastnických práv mezi obchodními subjekty
 realitní transakce – převod nemovitosti mezi zprostředkovatelem prodeje (typicky realitní kanceláří) a jejím původním či novým vlastníkem
 souborová/disková transakce – je transakčně bezpečná disková operace (kopírování, přejmenování/přesun, mazání, …). Mezi souborové systémy, které v systému Windows transakce rozdílně implementují, patří: 
 exFAT – se dvěma verzemi: TFAT a TexFAT,
 NTFS – implementuje transakce pomocí žurnálování
 databázová transakce – transakčně bezpečné přidání, smazání či změna dat v databázi

Externí odkazy